Den Hommel (buurt), een buurtje in de wijk Utrecht-West in Utrecht
 Den Hommel (zwembad), een zwembad in de Nederlandse stad Utrecht